ferro - elemento químico de número atômico 26, cujo símbolo é Fe.
Ferro fundido
Ferro galvanizado 
Ferro forjado
Ferro de passar

Localidades

Portugal 
Ferro (Covilhã)

Sinónimo
 Âncora - termo náutico

Desambiguação